Incerteza - em inglês, Uncertain
Ou ainda:
Uncertain (álbum)
Uncertain (EP)

Localidades

Uncertain (Texas)

Desambiguação